Der Federation Cup 1989 (ab 1995 Fed Cup) war die 27. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 1. bis 9. Oktober im Ariake Tennis Forest Park in Tokio. Das Finale, in dem sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Spanien gegenüberstanden, gewann das Team der USA mit 3:0.

Qualifikation 
Datum: Oktober 1989
Austragungsort: Ariake Tennis Forest Park, Tokio, Japan
Belag: Hartplatz

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Spanien

Trostrunde

Qualifikation 
Datum: Oktober 1989
Austragungsort: Ariake Tennis Forest Park, Tokio, Japan
Belag: Hartplatz

Verlauf

Weblinks 
 Fed Cup 1989

1989
Tennisturnier 1989
Tennisturnier in Kōtō
Ariake Tennis Park